Orič je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Pićan, Istarska županija. 

U blizini se nalazi krška špilja Juranska peć.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 149 stanovnika te 49 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji